Pušić (auch eingedeutscht Pusic) ist der Familienname folgender Personen:

 Antonije Pušić, bekannt als Rambo Amadeus (* 1963), jugoslawischer bzw. montenegrinischer Musiker
 Domagoj Pušić (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Ljubinko Pušić (1952–2016), serbischer Soziologe 
 Martin Pusic (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Mihovil Pušić (1880–1972), jugoslawischer römisch-katholischer Bischof
 Milenko Pušić (* 1951), serbischer Geologe 
 Nevena Pušić (* 1955), serbische Mathematikerin 
 Nikica Pušić-Koroljević (* 1983), kroatische Handballspielerin
 Petar Pušić (* 1999), Schweizer Fußballspieler
 Radosav Pušić (* 1960), serbischer Sinologe
 Teodora Pušić (* 1993), serbische Volleyballspielerin

Siehe auch:

 Pusić